Ölvaldi, également connu sous le nom d'Alvaldi, est une divinité nordique (jötunn).

Il est le père des géants Þjazi, Gangr et Idi, et par conséquent le grand-père de Skaði.

Biographie 
Son nom signifie « celui qui est tout puissant » en vieux norrois.

Selon le Skáldskaparmál, Ölvaldi possédait beaucoup d'or et quand il mourut, ses trois fils partagèrent son héritage de la manière suivante : 

Cela a notamment donné l'expression  (pour ), ainsi que le kenning  pour désigner l'or.

Annexes

Liens internes 
 Jötunn
 Liste de kennings

Notes et références 

Géant de la mythologie nordique